Bálint László (1890–?) nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Bálint László álnév lásd Izsák László (1911-1986)
 Bálint László (1940) kémelhárító, történeti kutató
 Bálint László (1948) válogatott labdarúgó, edző, szövetségi kapitány
 Bálint László (1951) labdarúgó (Pécsi MSC)
 Bálint László (1955) lovas, díjugrató, edző